Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcelo Ríos vinse contro Bohdan Ulihrach 6-3, 2-6, 6-3 aggiudicandosi il singolare del Qatar ExxonMobil Open 2001 . Fabrice Santoro era il campione in carica.

Testa di serie 

  Evgenij Kafel'nikov (quarti)
  Nicolas Kiefer (quarterfinale)
  Sjeng Schalken (secondo turno)
  Younes El Aynaoui (primo turno)

 Marc Rosset (secondo turno) 
 Hicham Arazi (quarti) 
 Fabrice Santoro (primo turno) 
 Gastón Gaudio (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2001
ATP Tour 2001